Miejscowości w USA:
 Lexington – miejscowość w stanie Alabama, w hrabstwie Lauderdale
 Lexington – miasto w stanie Georgia, w hrabstwie Oglethorpe
 Lexington – miasto w stanie Illinois, w hrabstwie McLean
 Lexington – miasto w stanie Kentucky, w hrabstwie Fayette
 Lexington – miasteczko w stanie Maine i hrabstwie Somerset
 Lexington – miasto w stanie Massachusetts, w hrabstwie Middlesex
 Lexington – wieś w stanie Michigan, w hrabstwie Sanilac
 Lexington – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Anoka
 Lexington – miasto w stanie Missisipi, w hrabstwie Holmes
 Lexington – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie Lafayette
 Lexington – miasto w stanie Nebraska, w hrabstwie Dawson
 Lexington – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Greene
 Lexington – miasto w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Davidson
 Lexington – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Richland
 Lexington – miasto w stanie Oklahoma, w hrabstwie Cleveland
 Lexington – miejscowość w stanie Oregon, w hrabstwie Morrow
 Lexington – miejscowość w stanie Karolina Południowa, w hrabstwie Lexington
 Lexington – miasto w stanie Tennessee, w hrabstwie Henderson
 Lexington – miejscowość w stanie Teksas, w hrabstwie Lee
 Lexington – miasto w stanie Wirginia
Gminy w USA:
 Lexington (ang. Lexington Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie McLean
 Lexington (ang. Lexington Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Scott
 Lexington (ang. Lexington Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Clark
 Lexington (ang. Lexington Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Johnson
 Lexington (ang. Lexington Town) – gmina w stanie Massachusetts, w hrabstwie Middlesex
 Lexington (ang. Lexington Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Sanilac
 Lexington (ang. Lexington Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Le Sueur
 Lexington (ang. Lexington Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Lafayette
 Lexington (ang. Lexington Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Greene
 Lexington (ang. Lexington Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Davidson
 Lexington (ang. Lexington Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Stark
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Lexington (ang. Lexington County) – w stanie Karolina Południowa

Okręty:
 USS "Lexington" – nazwa okrętów amerykańskich
 Laxton – miejscowość w hrabstwie Nottinghamshire (Anglia)